Artz (automerk), een carrosserie- en autotuningbedrijf uit Hannover
 Adolph Artz (1837-1890), een Nederlandse kunstschilder
 Wouter Artz, een Nederlandse voetbaltrainer en voormalig voetballer
 Tim Artz, een Nederlandse striptekenaar, illustrator en animator
 Jan Artz, een voormalig Nederlandse profvoetballer